KSM steht für:
 Kellogg School of Management, US-amerikanische Graduiertenschule für Management
 Kernel Same-page Merging, Verfahren zur Reduktion des Speicherverbrauchs bei Betriebssystemen
 Kommando Spezialkräfte der Marine, Spezialkräfteverband der Deutschen Marine
 Kommunistischer Verband der Jugend, verbotene Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens
 Konsolen-Staatsmeisterschaft, jährlich stattfindende österreichische E-Sport-Meisterschaft für Konsolen-Spieler
 Korean Service Medal, US-amerikanische militärische Auszeichnung für Koreakriegsteilnehmer
 Körperschallmelder, dienen dem Erkennen und Melden von (mit zerstörerischer Gewaltanwendung verbundenen) Eindringversuchen in Wertschutzbehältnisse und -räume aus Stahl oder Beton (z. B. Tresorschränke und Modultresore)
 KSM (Band) US-amerikanische Mädchenband
 KSM Castings Group, deutsches Automobilzulieferunternehmen, ehemals Kloth-Senking Metallgießerei
 KSM (Label), deutscher Filmpublisher-Label von Plaion Pictures
 Kühlschmiermittel, häufigere Abkürzung KSS für Kühlschmierstoffe
 Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg, städtisches Museum in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kosmos Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 St. Mary's Airport (Alaska) (IATA-Code), Flughafen von St. Mary's (Alaska), Kusilvak Census Area, Alaska

ksm steht für:
 Kumba (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Sprachen in Adamawa (Bundesstaat), Nigeria

Abkürzung